ciò che è pertinente alla Galizia
 appartenente al gruppo etnico dei galiziani (o galleghi)
lingua galiziana (o gallega)